Sirop ist der Familienname folgender Personen:

 Saad Sirop (* 1972), irakischer Bischof, Apostolischer Visitator für die in Europa lebenden chaldäisch-katholischen Christen

SiROP steht als Abkürzung für:

 Student Research Opportunities Program, siehe SiROP

Abkürzung